Дубровський Володимир Васильович — український художник.
 Дубровський Володимир Васильович — український науковець.

Див. також 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок